Seitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adalbert Seitz
 Ludwig Seitz